Тура́ ( — «сорога») — река в Забайкальском крае России, правый приток Ингоды. Длина реки — 101 км. Площадь водосбора — 2050 км².

Берёт начало из озера Бальзинского в сквозной долине между Даурским и Могойтуйским хребтами (см. Туринская впадина).

Продолжительность ледостава обычно составляет 170—210 дней: ледяной покров устанавливается в конце октября и разрушается в начале мая.

Примечания

Литература 
 

Реки Дульдургинского района
Реки Карымского района